
Termin -{ATT}- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 AT&T, američka telekomunikaciona kompanija